Boulin est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun  
 En maçonnerie, un boulin est une pièce d'échafaudage en bois. Un trou de boulin (ou ope) désigne le trou dans le mur supportant la traverse d'échafaudage.
 Un boulin, trou dans le mur d'un pigeonnier, qui sert de nid au pigeon.

Toponyme 

 Boulin, commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.

Patronyme 

 Robert Boulin (1920-1979) est un homme politique français, longtemps ministre sous la  (presque continûment de De Gaulle, en 1961, à Giscard, en 1979) ;
 Affaire Robert Boulin recouvre les circonstances non clairement élucidées de la mort de Robert Boulin et ses suites ;
 Bertrand Boulin (1948-2002), écrivain et journaliste français, fils de Robert Boulin ;
 Fabienne Boulin-Burgeat, fille de Robert Boulin ;
 Franck Boulin (né en 1952), ancien secrétaire général du Parlement du Kosovo et haut fonctionnaire français, fonctionnaire de l'ONU.

Homonymie de patronyme
Patronyme français